Glicera – variante femminile del nome proprio di persona Glicerio
Glicera – etera ateniese amata da Arpalo

Pagine correlate
Gliceria